Damernas turnering vid de olympiska vinterspelen 1998 var den första i sitt slag, och bestod av 6 lag. Lagen delades inledningsvis in i en grupp där fyra lag gick vidare. Turneringen vanns till slut av USA som besegrade Kanada i finalen med 3-1.

Medaljfördelning

Resultat

Gruppspel
De två bästa lagen (skuggade) gick vidare till semifinal.

Slutställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Resultat

Damer